Arvanitis ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Arvanitis (* 1941), griechischer Kameramann
 Goulielmos Arvanitis (1921–1987), griechischer Fußballspieler
 Ioannis Arvanitis, griechischer Leichtathlet
 Konstantinos Arvanitis (* 1964), griechischer Journalist und Politiker (Syriza), MdEP
 Stelios Arvanitis (* 1927), griechischer Basketballspieler
 Stellas Arvanitis (* 1920), griechischer Fußballspieler